Ге́ссий или Ге́сий (, ) — имя латинского происхождения.

 Гессий Флор — римский прокуратор Иудеи (64—66).
 Марк Юлий Гессий Марциан (ум. ок. 217/218) — римский государственный деятель начала III века, отец римского императора Александра Севера.
 Марк Юлий Гессий Бассиан (нач III века) — магистр Арвальских братьев в годы правления императора Каракаллы, возможно сын Марка Юлия Гессия Марциана.
 Марк Юлий Гессий Бассиан Алексиан — имя данное при рождении Александру Северу, римскому императору.
 Гессий — житель Римского Египта IV века, судьбе которого посвящены 8 эпиграмм Паллада, вероятный оппонент-язычник архимандрита Шенуте Атрипского.
  — политик Восточной Римской империи, префект претория Иллирии (между 421 и 443 годами), брат императрицы Элии Евдокии.
  (ок. 480—530) — врач, ятрософист и философ конца V и начале VI веков.

Мужские имена
Имена латинского происхождения